Agathon (en grec ancien  / Agathôn, « bon, bien ») est un nom d'origine grecque qui peut désigner :

Mythologie 
 Agathon, un des fils du roi Priam dans la mythologie grecque.

Personnalités 
 Agathon d'Athènes, poète tragique grec en activité entre 448 et 400 av. J.-C. ;
Agathon, établi gouverneur de la citadelle de Babylone par Alexandre le Grand ;
 Frère Agathon (1731-1798), religieux français, supérieur général des frères des Écoles chrétiennes en 1777 ;
 Agathon Jean François Fain (1778-1837), écrivain et homme politique français ;
 « Agathon », pseudonyme des écrivains français Henri Massis et Alfred de Tarde ;
 Agathon Klemt, peintre tchèque (1830-1889) ;
 Agathon du Petitbois, peintre français du  ;
 Agathon van Weydeveldt Léonard, sculpteur français (1841-1923).

Saints chrétiens 
 Agathon,  (678-681) ; fêté le 10 janvier ;
 Agathon de Scété (+ 370), ermite au désert de Scété en Égypte ; fêté le 8 janvier.

Biologie 
 ''Agathon, un genre de diptères.

Toponyme 
 Saint-Agathon est une commune du département des Côtes-d'Armor, dans la région Bretagne, en France.

Homonymie de prénom